Каменка — посёлок в Исаклинском районе Самарской области в составе сельского поселения Новое Ганькино.

География 
Находится на расстоянии примерно 26 километров по прямой на юго-восток от районного центра села Исаклы.

История 
Посёлок основан в 1926 году переселенцами из села Новое Ганькино.

Население 
Постоянное население составляло 7 человек (чуваши 100 %) в 2002 году, 3 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Исаклинского района